

Biografia 
Sposò nel 1359 Mainardo III di Tirolo-Gorizia; rimasta vedova il 13 gennaio 1363, l'anno seguente sposò Giovanni Enrico, margravio della Moravia.

Ascendenza

Bibliografia 
 Constantin Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaisertums Österreich, Vienna, 1861, Vol. VII, p. 2 (versione online)

Altri progetti 

Margherita